Lemaire ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Jean Baptiste Lemaire (1842–1907), französischer Militärmusiker und Komponist in Iran
 André Lemaire (* 1942),  französischer katholischer Priester, Theologe, Historiker, Archäologe, Epigraphiker, Philologe und Hochschullehrer
 André Joseph Lemaire (1738–1802), französischer General der Artillerie
 Benjamin Lemaire (* 1985), französischer Filmregisseur, Filmproduzent, Autor und Blogger
 Charles François Alexandre Lemaire (1863–1925) belgischer Afrikaforscher und Distrikt-Kommissar in Belgisch-Kongo, Vorkämpfer für die Verbreitung des Esperanto in Belgien
 Charles Antoine Lemaire (1800–1871), französischer Botaniker und Schriftsteller
 Claude Lemaire (1921–2004), französischer Entomologe
 Georges Lemaire (1905–1933), belgischer Radrennfahrer
 Ghislain Lemaire (* 1972), französischer Judoka
 Hector Lemaire (1846–1933), französischer Bildhauer
 Jack Lemaire (1911–2010), US-amerikanischer Jazzgitarrist, Schauspieler und Komiker
 Jacques Lemaire (* 1945) ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler und Trainer. Gewann elfmal den Stanley Cup.
 Jean Lemaire de Belges (* um 1473; † nach 1515), französischer Autor aus dem Gebiet des heutigen Belgien
 Jean-Pierre Lemaire (* 1948), französischer Lyriker und Autor
 Joseph Lemaire (1882–1966), belgischer Versicherungsmanager
 Lyn Lemaire (* 1951), US-amerikanische Triathletin
 Madeleine Lemaire (1845–1928), französische Malerin und Salonnière

 Maurice Lemaire (1895–1979), französischer Politiker
 Philippe Lemaire (1927–2004), französischer Schauspieler
 Philippe Joseph Henri Lemaire (1798–1880), französischer Bildhauer
 Pierre-Étienne Lemaire (* 1991), französischer Fußballspieler
 Théophile Lemaire (1865–1943), französischer Briefmarkenhändler und Philatelist

Lemaire  erscheint in geographischen Begriffen:
 Lemaire-Insel, Insel vor der Danco-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Lemaire-Kanal, Meerenge in der Antarktis zwischen der Antarktischen Halbinsel und der vorgelagerten Booth-Insel. Zu Ehren von Charles François Alexandre Lemaire benannt
 Le-Maire-Straße (Kap Hoorn), eine Meeresstraße am Kap Hoorn

Siehe auch:

  Maire (Begriffsklärung) (dort auch Begriffsklärung für Le Maire)